Eliminacje do PNA 2002 - były 21. eliminacjami do Pucharu Narodów Afryki. Awans do finałów uzyskało 16 zespołów. Kwalifikacje odbywały się od 2 września 2000 do 17 czerwca 2001.

Zakwalifikowane drużyny

Grupa 1 

 −  4:0

 −  1:2

 −  0:0

 −  1:2

 −  1:0

 −  2:2

 −  1:1

 −  1:2

 −  0:0

 −  1:0

 −  0:2

 −  0:1

Grupa 2 

 −  4:0

 −  1:2

 −  1:2

 −  2:1

 −  1:1

 −  5:1

 −  3:0

 −  0:1

 −  0:0

 −  1:1

 −  0:2

 −  0:0

Grupa 3 

 −  2:0

 −  0:0

 −  4:2

 −  1:0

 −  0:1

 −  2:1

 −  2:0

 −  1:1

 −  1:1

 −  1:1

 −  0:1

 −  4:1

Grupa 4 

 −  0:0

 −  1:1

 −  1:0

 −  2:2

 −  2:1

 −  1:0

 −  1:1

 −  2:0

 −  3:0

 −  0:0

 −  1:0

 −  2:1

Grupa 5 

Uwaga: Reprezentacja Gwinei została wykluczona z rozgrywek 19 marca 2001, po tym jak minister sportu tego kraju nie stawił się ponownie na spotkaniu z przedstawicielami FIFY.
 −  3:1

 −  0:0

 −  3:0

 −  1:0

 −  1:1

 −  0:0

 −  3:0

 −  0:3

 −  1:0

Grupa 6 

 −  3:2

 −  3:3

 −  4:1

 −  1:1

 −  1:2

 −  2:1

 −  0:1

 −  3:0

 −  0:0

 −  1:2

 −  2:1

 −  3:1

Grupa 7 

 −  1:0

 −  1:0

 −  0:1

 −  2:1

 −  4:0

 −  2:0

 −  2:0

 −  0:0

 −  3:2

 −  0:3

 −  2:2

 −  1:0

Linki zewnętrzne 
 RSSSF.com

Puchar Narodów Afryki
2000 w piłce nożnej
2001 w piłce nożnej
2000 w Afryce
2001 w Afryce